Дзвиняцька сільська рада — Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Дзвиняцька сільська рада — Тернопільська область, Борщівський район
 Дзвиняцька сільська рада — Тернопільська область, Заліщицький район